Сезон ЖНБЛ 1993 — это 13-й сезон женской национальной баскетбольной лиги, по окончании которого чемпионом, в первый раз, стала команда «Сидней Флэймз».

В регулярном чемпионате приняло участие десять команд, на одну меньше, чем в прошлом году. В межсезонье были расформированы два клуба, «Аделаида-Сити Кометс» и «Уэст-Аделаида Беаркэтс», на основе которых была создана новая команда, «Аделаида Лайтнинг». Регулярный чемпионат в данном сезоне стартовал 16 апреля, а закончился 14 августа, MVP которого была признана защитник команды «Мельбурн Тайгерс» Эллисон Кук. Наставник новой команды «Аделаида Лайтнинг», Джен Стирлинг, была признана тренером года, а Эллисон Кук из клуба «Мельбурн Тайгерс» — лучшим молодым игроком года. Официально сезон 1993 года закончился 4 сентября, когда команда «Сидней Флэймз» обыграла в финальной игре клуб «Перт Брейкерс» со счётом 65:64, а MVP финала была признана защитник «Флэймз» Энни Бёрджесс.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок женской НБЛ: Эллисон Кук, Мельбурн Тайгерс
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Энни Бёрджесс, Сидней Флэймз
 Лучший молодой игрок женской НБЛ: Эллисон Кук, Мельбурн Тайгерс
 Лучший оборонительный игрок женской НБЛ: Карен Далтон, Сидней Флэймз
 Лучший снайпер женской НБЛ: Саманта Торнтон, Данденонг Рейнджерс
 Тренер года женской НБЛ: Джен Стирлинг, Аделаида Лайтнинг

 Сборная всех звёзд женской НБЛ:
 З Вики Дэлди (Аделаида Лайтнинг)
 З Эллисон Кук (Мельбурн Тайгерс)
 Ф Шелли Горман (Сидней Флэймз)
 Ф Рэйчел Спорн (Аделаида Лайтнинг)
 Ф Саманта Торнтон (Данденонг Рейнджерс)

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1993